Lauvaux ist der Name von

 Gustave Lauvaux (1892–1970), französischer Mittelstrecken-, Hindernis- und Crossläufer
 Henri Lauvaux (1900–1970), französischer Langstreckenläufer